NK Celje ist ein Fußballverein der Stadt Celje und spielt in der ersten Liga von Slowenien. Die Vereinsfarben sind blau und gelb. Seine Heimspiele trägt das Team in der Arena Petrol aus, welche 13.400 Zuschauer fasst. Einige andere slowenische Vereine nutzen dieses Stadion ebenfalls für Auftritte im UEFA-Cup, bzw. der UEFA Champions League, da es als eines von wenigen Stadien den internationalen Ansprüchen der UEFA genügt.

Geschichte 
1919 wurde der Verein als SSK Celje gegründet. 1946 erfolgte die Umbenennung in NK Kladivar. 1991 wurde der Klub in NK Publikum Celje umbenannt. Seit 2012 heißt der Verein NK Celje.

Celje ist neben NK Maribor einer von zwei Vereinen, die seit der Unabhängigkeit Sloweniens 1991 ununterbrochen der obersten Liga des Landes angehören. Seine beste Platzierung erreichte Celje in der Saison 2019/20, als der Verein die slowenische Meisterschaft gewonnen hat.

Die größten Erfolge feierte der Verein jedoch im nationalen Pokal, wo er achtmal das Endspiel erreichte und 2005 durch ein 1:0 gegen ND Gorica seinen bislang einzigen Titel gewann.

Die erste Meisterschaft gewann Celje schließlich am letzten Spieltag der Slovenska Nogometna Liga 2019/20, ein 2:2 gegen NK Olimpija Ljubljana reichte zum Titelgewinn.

Vereinsnamen 
 1919 = SSK Celje
 1946 = ZNK Ingrad Kladivar Celje
 1991 = NK Publikum Celje
 1994 = Biostart Publikum Celje
 1997 = NK Protonavto Publikum Celje
 2001 = NK CMC Publikum Celje
 2007 = NK MIK CM Celje
 2011 = NK CM Celje
 2012 = NK Celje

Nationale Erfolge 
 Slowenische Meisterschaft
 Sieger: 2020
 Vizemeister: 2003, 2015
 Slowenischer Pokal
 Sieger: 2005
 Finalist: 1993, 1995, 2003, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016

Platzierungen

Europapokalbilanz

Trainer 
  Bojan Prašnikar (1989–1991)

Weblinks 
 Offizielle Homepage (slowenisch)
 Informationen bei eufo.de (deutsch)

Slowenischer Fußballverein
 
NK Celje
Organisation (Celje)